W Polsce
 Grzegorzowice – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Rudnik 
 Grzegorzowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Grzegorzowice – gromada

 Zobacz też
 Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie
 Grzegorzowice-Kolonia